Kaiserschmarren – potrawa kuchni austriackiej
 grzybek – potrawa kuchni polskiej

Przypisy